Colston peut désigner :

Toponyme 
 , un quartier de Glasgow, en Écosse.

Patronyme 

 Edward Colston (1636-1721), marchand, négrier et philanthrope anglais ;
  (1825-1896), militaire américain ;
  (1854-1925), homme politique britannique ;
  (1938-2003), homme politique australien ;
 Marques Colston (1983-), joueur américain de football américain.